

Леордоая () — село у Калараському районі. Входить до складу комуни Гиржаука.
 Леордоая () — село у Унгенському районі. Входить до складу комуни Гирчешть.